U-42 – planowany niemiecki okręt podwodny, zarekwirowany przez Włochy w 1915 roku, wszedł do służby w Regia Marina jako „Balilla”
 U-42 – niemiecki okręt podwodny typu IXA z okresu międzywojennego i II wojny światowej

Zobacz też 
 UB-42 – niemiecki okręt podwodny typu UB II z okresu I wojny światowej; pływał także pod banderą Austro-Węgier jako SM U-42
 UC-42 – niemiecki okręt podwodny typu UC II z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich